Веленій () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Цибенешть.
 Веленій () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Акецарі.